Byronosaurus jaffei  (gr. “lagarto de Byron Jaffe”) es la única especie conocida del género extinto Byronosaurus de dinosaurio maniraptor trodóntido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 85 y 70 millones de años, en el Campaniense, en lo que es hoy Asia.

Descripción 
Byronosaurus era un trodóntido, un grupo de pequeños y gráciles maniraptoranos similares a pájaros. Todos los trodóntidos conocidos comparten rasgos únicos del cráneo, tales como dientes muy espaciados en la mandíbula inferior y un gran número de dientes. Los trodóntidos tienen garras en los pies y manos de raptor y algunos de los cocientes de encefalización no aviar más altos , lo que significa que tenían un comportamiento avanzado y tenían sentidos agudos. Byronosaurus es uno de pocos trodóntidos que no tienen dientes aserrados, similar a Xixiasaurus su pariente más cercano.  Byronosaurus  es un pequeño y grácil dinosaurio de solo 1,50 metros de largo 50 centímetros de alto y 4 kilogramos de peso. Poseía un cerebro grande comparado con su cuerpo pero se diferencia de otros trodóntidos  por sus dientes sin el aserrado típico, sino como agujas similares a los de las aves primitivas, con lo que cazaba insectos, y pequeños vertebrados como lagartos, peces y mamíferos, en este sentido se asemeja al Archaeopteryx. Sus cuencas oculares apuntan hacia el frente, dándole visión estereoscópica. De este dinosaurio se ha encontrado 2 cráneos, uno de ellos de 23 centímetros; son los mejores conocidos trodóntidos hasta la fecha. Tiene un compartimiento en el hocico donde el aire pasa por las ventanas de la nariz antes de pasar a través de la boca, característica similar a la encontrada en los pájaros.

Descubrimiento e investigación
El holotipo del  Byronosaurus fue encontrado en 1933, en Ukhaa Tolgod, en el Desierto de Gobi en Mongolia en la Formación Djadokhta, fue ilustrado como un trodóntido sin describir en 1934 por Novacek et al., los restos dispersos estaban mezclados con los del ornitomímido IGM 100/987. El paratipo se encontró en 1996 en la colina Bolor a 8 kilómetros del sitio original.  Considerado perteneciente a la familia Troodontidae dentro de Maniraptora. Aunque comparte muchas características con las aves, no puede ser su antecesor ya que es posterior en más de 70 millones de años a las primeras aves. En 1993, Michael Novacek , miembro de una expedición del Museo Americano de Historia Natural al desierto de Gobi, descubrió el esqueleto de un pequeño terópodo en Ukhaa Tolgod. El hallazgo fue ilustrado en una publicación en 1994. El 15 de julio de 1996, en el sitio de Bolor's Hill, a unos ocho kilómetros  de distancia de la ubicación original, un segundo ejemplar fue descubierto, esté se trataba de un cráneo.

En 2000, Mark Norell , Peter Makovicky y James Clark nombraron y describieron la tipo de Byronosaurus, B. jaffei. El nombre de la especie en su conjunto honró a Byron Jaffe, "en reconocimiento al apoyo de su familia a las Expediciones Paleontológicas de la 
Academia Mongola de Ciencias y el Museo Americano de Historia Natural". El holotipo , IGM 100/983, fue encontrado en una capa de la formación de Djadochta que data del Campaniano tardío. Consiste en un esqueleto parcial con cráneo. Contiene un cráneo parcial con mandíbulas inferiores, tres vértebras de cuello, tres vértebras de espalda, un pedazo de vértebra sacra, cuatro vértebras de cola parciales, costillas, el extremo inferior de un hueso de muslo, los extremos superiores de una tibia y hueso de ternero, un segundo Metatarsiano y tres dedos de los pies. El paratipo, espécimen IGM 100/984, es el cráneo encontrado en 1996, de los cuales sólo el hocico se ha conservado. Ambos especímenes son de individuos adultos.En 2003, el esqueleto fue descrito en detalle. En 2009, dos cráneos frontales y mandíbulas inferiores de individuos muy jóvenes, tal vez recién eclosionados, los especímenes IGM 100/972 e IGM 100/974, se refirieron a Byronosaurus, después de haber sido originalmente identificados como ejemplares de Velociraptor.

Parasitismo de nidos
Mark Norell y colegas describieron dos ejemplares de perinatos, recién nacidos o embriones cercanos a la eclosión, de Byronosaurus, los especímenes IGM 100/972 e IGM 100/974 en 1994. Los dos especímenes se encontraron en un nido de huevos deoviraptorosáurido en la "Flaming Cliffs" del Cretácico Tardío de la formación Djadochta de Mongolia. El nido es ciertamente del oviraptórido, ya que un embrión de oviraptorosáurido todavía se conserva dentro de uno de los huevos. Los dos cráneos parciales fueron descritos por primera vez por Norell et al. en 1994 como dromeosáuridos, pero reasignado a Byronosaurus después del estudio adicional. Los cráneos juveniles eran de crías o embriones, y fragmentos de cáscara de huevo se adhieren a ellos, aunque parece ser cáscara de huevos de oviraptorosáurido. La presencia de pequeños cráneos de Byronosaurus en un nido oviraptoride es un enigma. Hipótesis que explican cómo llegaron a estar allí incluyen que fueron presas del oviraptórido  adulto, que estaban allí para que las aprovechasen las crías de oviraptórido, o que un adulto Byronosaurus pueden haber puesto sus huevos en un nido de oviraptosáurido en un caso de parasitismo de puesta.

Clasificación
Byronosaurus es considerado desde el año 2000 un miembro de la familia Troodontidae. El siguiente cladograma basado en un estudio de 2012 muestra su posición respecto a sus parientes cercanos.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Byronosaurus en dinosaurier-info.de (en alemán)
 Byronosaurus en Thescelosaurus! (en inglés)
 Byronosaurus Dinosauria.com (en inglés)

Troodontidae
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia